Staré Město pod Sněžníkem – miasto w Czechach w kraju ołomunieckim
 Staré Město – miasto w Czechach w kraju zlińskim
 Staré Město – część miasta Liberec
 Staré Město – zabytkowa dzielnica Pragi czeskiej
 Staré Město – wieś w Czechach w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Bruntál
 Staré Město – wieś w Czechach w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek
 Staré Město – część miasta Trzyńca w Czechach w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek
 Staré Město – część miasta Karwiny w Czechach w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina